GZ peut faire référence à :
 Air Rarotonga (îles Cook), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Galice, acronyme de Galice (Galiza) en galicien ;
 Gravity Zero, Équipe électronique du support console PlayStation 3 ;
 Galiza, abréviation en galicien du nom de cette région du nord ouest de l'Espagne (Galice).

gz peut faire référence à :
 .gz, l'extension usuelle des fichiers gzip ;
 gratz, en argot internet, signifie toutes mes félicitations.